Juan de la Cierva puede referirse a:

 Juan de la Cierva y Peñafiel (1864-1938), abogado, político y empresario;
 Juan de la Cierva y Codorníu (1895-1936), hijo del anterior, ingeniero y aviador, inventor del autogiro;
 Juan de la Cierva y Hoces (1929- ), primer español premiado con un premio de la Academia del Cine Americano en 1969 (Oscar por su labor investigadora);
 Barrio de Juan de la Cierva, perteneciente al municipio de Getafe (Comunidad de Madrid, España);
 Estación de Juan de la Cierva, perteneciente al Metro de Madrid y ubicada en el Barrio de Juan de la Cierva.